Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Hartwell – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Hartwell – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Hartwell – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Hartwell – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Hart
 Hartwell – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Henry